Алессандра Аморозо (; 12 августа 1986 года, Галатина, Италия) — итальянская поп-соул певица, победительница популярного итальянского талант-шоу «Amici di Maria De Filippi» в 2009 году. Она была награждена 6 раз на премию Wind Music Awards за продажи её альбомов, а в 2014 году выиграла Best Italian Act и Best Europe South Act на MTV Europe Music Award, где она также получила номинацию Best Worldwide Act. Она также получила несколько номинаций на World Music Award, на TRL Awards, и номинации на Kids 'Choice Awards.

Биография и карьера 
Алессандра родилась в Галатине, в провинции Лечче, 12 августа 1986 года. До двадцати двух лет она живёт в Лечче. Пела она с детства и принимала участие в различных местных конкурсах пения с юного возраста. Когда ей было семнадцать лет она приняла участие в прослушивании телешоу «Amici di Maria De Filippi» где она преодолевает первый этап, но не может пройти дальше для выхода в прямой эфир. В то время она также работала продавщицей в магазине в центре Лечче (ранее она также имела опыт работы в качестве официантки и аниматора).

В июне 2007 она приняла участие во втором выпуске местного конкурса в Апулии «Fiori di Pesco» и занимает там 1 место. Затем она снова участвует в кастинге телешоу «Amici di Maria De Filippi» для сезона 2008-2009 года, где Алессанда сразу выделяется из числа других конкурсантов своим сильным вокалом. Активное и удачное участие в шоу, позволяет ей попасть в финальную часть проекта. Она пользуется невероятным успехом у публики и, в конце концов, поднимает кубок победителя. Выход её сингла «Stupida» становится сенсацией года.

Видеоклип на песню бьёт все рекорды по просмотрам на msn.it — это 250 000 раз за три дня. Сингл «Stupida» становится дважды платиновым и продаёт более 200 000 копий, и благодаря этому успеху отмечается на Wind Music Awards 2009 года.

20 июня 2009 года она получает премию «Talento Donna» в мероприятии Notte rosa проходящей в Отранто.

21 июня Алессандра выступает на концерте «Amiche per l’Abruzzo», задуманном Лаурой Паусини, проходящей на стадионе Сан-Сиро в Милане, вместе с 43 артистами и музыкантами в честь жертв землетрясения в Абруццо.

25 сентября 2009 года Алессандра выпускает свой первый альбом под названием «Senza nuvole». Все десять композиций альбома — о любви, о её различных оттенках и проявлениях. Песни, включённые в альбом, Аморозо исполняет с невероятным голосом, выразительностью и особым образом пения. Альбом «Senza nuvole» сразу занимает первые места в чартах, превосходя международных исполнителей. Песня, которая дала название альбому, была выбрана Федерико Моччиа в качестве саундтрека для его фильма «Amore 14».

Дискография

Альбомы 
 2009 — Senza nuvole / Безоблачно — Платиновый, 200,000+
 2010 — Il mondo in un secondo / Мир в одну секунду — Платиновый, 200,000+
 2011 — Cinque passi in più / Ещё пять шагов — Платиновый, 150,000+
 2013 — Amore Puro / Чистая любовь) — Платиновый, 100,000+
 2015 — Alessandra Amoroso (испаноязычный альбом)
 2016 — Vivere a colori (живя в цвете'') — Платиновый, 100,000+ ● 2018 — 10 ● 2021 — Tutto accade

Клипы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Поп-музыканты Италии